Sant Cristòu (Erau), municipi occità del Llenguadoc, al departament de l'Erau (regió d'Occitània, França)
 Sant Cristòu (Isèra), municipi al departament de la Isèra (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Sant Cristòu (Valclusa), municipi al departament de la Vauclusa (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)